

События 
 642/3 — 656 — Майордом Австразии Гримоальд.
 642—649 — Папа римский Феодор I.
 642 — Зима — В Византии Ираклию отрезали нос, а Мартине — язык. Их сослали на остров Родос, где они были убиты по приказу Валентина.
 В Византии Валентин потребовал от сената звания венценосца. Он притеснял народ. Недовольные горожане пожаловались патриарху Антонию. Валентин послал воинов, которые избили народ в храме. Узнав об этом, горожане восстали и убили Валентина.
 Арабские войска из Египта двинулись в походы на юг против Нубии и на запад в Киренаику и Феццан.
 Вторжение арабов в Атропатену и подчинение страны.
 Разгром мусульманами персов в битве при Нехавенде.
 Король вестготов Хиндасвинт.

Родились 
 Хасан аль-Басри

См. также